Iniciativa per Catalunya Verds, formació política catalana dels segles XX i XXI.
 Interval de confiança, paràmetre estadístic.
 IC, és un catàleg de galàxies, nebuloses i cúmuls estel·lars.